Уильям, Уилли, Билл или Билли Хендерсон — имя и фамилия следующих персоналий:
 Хендерсон, Билл (1878) (1878—1945) — шотландский футболист, защитник.
 Хендерсон, Билл (1898) (1898—1964) — шотландский футболист, нападающий.
 Хендерсон, Билл (1899) (1899—1934) — английский футболист, крайний правый нападающий.
 Хендерсон, Билл (тренер) (1901—1979) — американский баскетбольный тренер.
 Хендерсон, Билл (1929) (род. 1929) — австралийский футболист.
 Хендерсон, Билли (футболист) (1900—1934) — английский футболист, защитник.
 Хендерсон, Билли (американский певец) (1939—2007) — американский певец, вокалист группы The Spinners.
 Хендерсон, Уилли (род. 1944) — шотландский футболист, вингер.
 Хендерсон, Уильям (1883) (1883—?) — шотландский футболист, хавбек.
 Хендерсон, Уильям (исполнитель) (1926—2016) — американский джазовый исполнитель и актёр.